Чемпионат Липецкой области по футболу — футбольный турнир, проводимый Липецкой областной федерацией футбола и объединяющей любительские футбольные клубы Липецкой области. Чемпионат проводится по системе лиги, состоящей из двух дивизионов.

История 
6 января 1954 года из ряда территорий Воронежской, Курской, Орловской и Рязанской областей была создана Липецкая область. В июне был создан областной комитет по физической культуре и спорту. Сразу же после этого в новоиспечённой области было принято решение о розыгрыше первого чемпионата по футболу. Он проходил с 20 июня по 19 сентября 1954 года.

Таблица призёров

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат области станет четвёртым дивизионом российского первенства
 В Федерации футбола Липецкой области появился комитет студенческого футбола
 Чемпионат Липецкой области 2014. goalstream.org.

Ч
Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1954 года
Появились в 1954 году в России